Города Словакии — населённые пункты Словакии, официально имеющие статус города (). Статья 70 Конституции Словацкой Республики закрепляет возможность объявления общины городом в порядке предусмотренном законом. Данный порядок устанавливается положениями Закона 369/1990 Zb. «О муниципалитетах». В § 22 сказано, что статусом города обладает населённый пункт, который является экономическим, административным, культурным, туристическим или курортным центром, предоставляет услуги для жителей соседних общин, имеет транспортные связи с соседними муниципалитетами, имеет городской характер застройки, где численность населения составляет не менее 5 000 жителей. Община может получить статус города после проведения референдума жителей населённого пункта, решением Национального Совета Словацкой Республики, по представлению муниципалитета.

Всего в Словакии насчитывается 138 городов, в которых проживают 2 939 180 жителей, что составляет 54,38% от численности населения страны. Преобладают города с численностью населения менее 10 тыс. жителей — 66 городов, от 10 до 30 тыс. жителей — 51 город, от 30 до 50 тыс. — 11, от 50 до 100 тыс. — 8, более 100 тыс. — 2. Крупнейший город — столица страны Братислава с 413 192 жителями.

В настоящем списке в алфавитном порядке представлены все города Словацкой Республики. Список содержит информацию о численности населения, площади, дате основания населённого пункта, географические координаты, иллюстрации. Отдельно выделена сводная статистика по краям, а также расположение городов на карте.

Список городов

Края

Карта

См. также 
 Словакия
 Административное деление Словакии

Примечания

Ссылки 
 Ústava Slovenskej republiky  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
 Zákon o obecnom zriadení — Zákon č. 369/1990 Zb Vyvlastnenie.sk
 Štatistický úrad Slovenskej republiky 
 Mestská a obecná štatistika 

Словакия